Klarakirche steht für:

* Kirchen, die der hl. Klara von Assisi geweiht sind, siehe Klara-von-Assisi-Kirche
 Kirchen, die der hl. Klara vom Kreuz geweiht sind, siehe Klara-von-Montefalco-Kirche
* Kirchen anderer Heiliger, siehe Klarakirche
 Klöster, die dem Patrozinium der hl. Klara von Assisi unterstehen, siehe Klara-von-Assisi-Kloster